Lechuza común puede referirse:
En España y otros países, a la especie Tyto alba.
En República Dominicana, a la especie Tyto glaucops.

Referencias